Titre original du film Adieu Cuba, film américain d'Andy García sorti en 2005.
 The Lost City, film américain d'Aaron et Adam Nee sorti en 2022.